Avsenik ist der Familienname folgender Personen:

 Slavko Avsenik (1929–2015), jugoslawischer bzw. slowenischer Akkordeonist, Komponist und Comboleiter
 Slavko Avsenik junior (* 1958), slowenischer Komponist, Jazzpianist und Musikproduzent